Cinq peut désigner :
 le chiffre 5 ;
 le nombre 5 ;
 le cinq, une carte à jouer ;
 La Cinq, une chaîne de télévision française ;
 VIJF, néerlandais pour Cinq, une chaîne de télévision belge néerlandais.

Toponymes 

 Rivière du Cinq, un affluent du Bras Saint-Victor (versant de la rivière Chaudière et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans les MRC de Les Appalaches et Robert-Cliche, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Voir aussi 
 
 Ⅴ
 
 
 

Homonymie d'hydronyme